Niklas Falk kan avse:

 Niklas Falk (skådespelare) – en svensk skådespelare
 Nichlas Falk – en svensk ishockeyspelare
 Niclas Falk – en svensk grafisk formgivare